

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций.

Китай 
 25-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 В 1 луне, в день бин-у вэйский князь Хуэй уничтожил Син, где правила родственная ему фамилия.
 Вэйцы усмирили владение Цзюй, после чего Вэй и Лу заключили договор в Тао.
 Сян-ван попросил помощи у Цзинь и Цинь. Весной циньские войска во главе с Му-гуном заняли Хэшан, чтобы помочь изгнанному вану (в «Цзо чжуань» сообщается, что цзиньский гун отказался от помощи Цинь).
 В 3 луне, в день цзя-чэнь цзиньский князь поднял две армии, они дошли до Янфаня, одна армия (правая) окружила Вэнь и пленила Чжао-шу (Шу-дая), а левая армия вернула вана в Чэнчжоу (столицу Чжоу), утвердив его на престоле в Цзя.
 В 4 луне Шу-дай был убит в Сичэне. Тогда ван (согласно гл.4 «Ши цзи») подарил цзиньскому Вэнь-гуну нефритовый жезл, вино для жертвоприношений, лук и стрелы, земли в Хэнэй (то есть к северу от Хуанхэ) и сделал его гегемоном (однако вероятно, что здесь неточность — гегемоном гун стал в 632 году). Вэнь-гун просил права внесения гроба в могилу по подземному ходу, но ван произнёс речь (приведена в эпизоде 16 «Го юй») и отказал. Согласно эпизоду 123 «Го юй», пожалованы были мясо, шёлк, полотно и земли городов Янфань, Вэнь, Юань, Чжоу, Син, Чи, Цзу и Цзаньмао.
 Ван пожаловал Вэнь-гуну город Янфань, его жители не подчинились, и Вэнь-гун осадил город. Горожанин Цан Гэ произнёс речь (приведена в эпизоде 17 «Го юй»), и цзиньский князь предоставил жителям «свободу». Город Юань тоже отказался подчиниться, Вэнь-гун атаковал город, но не взял его за три дня, как собирался, и отошёл. Когда цзиньские войска достигли Мэнмыня, Юань сдался (эпизод 124 «Го юй»).
 В 4 луне, в день гуй-ю умер князь Вэй Вэнь-гун (Хуэй), ему наследовал сын Чжэн (Чэн-гун, эра правления 634—600). Похоронен он был осенью.
 В 4 луне сунская Тан Бо-цзи прибыла в Лу искать невесту своему сыну.
 В 4 луне в Сун был убит некий сановник.
 Осенью чусцы осадили Чэнь, а также вернули в Дунь на княжение дуньского князя (цзы), ранее изгнанного чэньцами и бежавшего в Чу.
 В 12 луне, в день гуй-хай в Тао (местность в Лу) заключили договор князья Лу и Вэй и цзюйский сановник (цин).

См. также

Примечания